Ronald Louis Gaspercic (Genk, 9 de maio de 1969) é um goleiro belga que jogou no Extremadura durante a maior parte da carreira. Também passou por Genk, Zuid-West-Vlaanderen, Real Betis, Deportivo Alavés e Albacete Balompié. Atualmente ele defende o Westerlo.

Seleção Belga 
Pela Seleção Belga de Futebol, Gaspercic jogou treze partidas. Ele nunca disputou uma Copa do Mundo, chegando perto em 1998 e 2002, mas acabou preterido por Georges Leekens e Robert Waseige.

Futebolistas da Bélgica